Le Championnat de France féminin de handball de nationale 1 est le troisième niveau de cette discipline dans l'Hexagone derrière la Division 2. La Nationale 1 se compose de deux poules de 12 clubs et comprend quelques réserves de clubs de D1 qui ne peuvent être promus en deuxième division. 

Le premier de chaque groupe, à savoir l'Aunis HB La Rochelle-Périgny et l'Achenheim Truchtersheim Handball, est promu en Division 2. Du fait du passage de 24 à 36 clubs, aucun club n'est relégué en Nationale 2.

Classement final 
Légende

Poule 1 

|}

Poule 2 

|}

Voir aussi 
 Nationale 1F
 Nationale 1M 2012-2013
 Division 1F 2012-2013
 Division 2F 2012-2013

2012-2013
Handball F3
France F3
Championnat F3